Бо́чин (Бо́чина) — фамилия.

Известные носители 
 Бочины — дворянский род.

 Бочин, Леонид Арнольдович (род. 1949) — Председатель Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
 Бочин, Пётр Антонович (1920—1971) — лётчик, Герой Советского Союза.

Бочина 
 Бочина, Наталья Валерьевна (род. 1962) — советская легкоатлетка-спринтер, призёр Олимпийских игр.

См. также 

 
 Бочины